Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1956 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 25 en 26 februari 1956 op de ijsbaan Olympiastadion in Helsinki. Er namen 28 schaatsers uit 9 landen aan deel.

Titelverdediger was de Zweed Sigge Ericsson, die de Europese titel in 1955 te Falun in Zweden had veroverd. De Rus Jevgeni Grisjin, veroverde de Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1956
Langebaanschaatsen in 1956
Schaatsen in Finland
Sportevenement in Helsinki
Schaatsen